

Венгрия 
 Арпад — 2-й исторический правитель венгров.
 Арпады — династия венгерских королей.

Личное имя Арпад широко распространено в Венгрии. Среди известных носителей:
 Арпад Гёнц — 1-й президент Венгрии постсоциалистического периода.

Другое 
 SMS Árpád - броненосец Австро-Венгрии
 Арпад (Сирия) — город арамейского периода.